Mercedes-Benz 170 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz 170 (gebaut 1931–1936), siehe Mercedes-Benz W 15
 Mercedes-Benz 170 VG (gebaut 1935), siehe Mercedes-Benz W 133 III
 Mercedes-Benz 170 VL (gebaut 1936), siehe Mercedes-Benz W 139
 Mercedes-Benz 170 H (gebaut 1936–1939), siehe Mercedes-Benz W 28
 Mercedes-Benz 170 V / 170 / 170 D (gebaut 1937–1952), siehe Mercedes-Benz W 136
 Mercedes-Benz 170 SV (gebaut 1938–1939), siehe Mercedes-Benz W 149
 Mercedes-Benz 170 S / 170 DS / 170 S-V / 170 S-D (gebaut 1949–1955), siehe Mercedes-Benz 170 S
 Mercedes-Benz A 170 CDI (gebaut 1998–2004), siehe Mercedes-Benz Baureihe 168
 Mercedes-Benz A 170,  (gebaut 2004–2009), siehe Mercedes-Benz Baureihe 169
 Mercedes-Benz B 170 / B 170 NGT (gebaut 2005–2009), siehe Mercedes-Benz T 245